Moras – miejscowość i gmina we Francji

Osoby o tym nazwisku:
 Karen Moras –  australijska pływaczka, olimpijka
 Bernard Moras – katolicki duchowny 
 Wangelis Moras – grecki piłkarz